1.A razred nogometnog Podsaveza Zagreb (1.A razred Zagrebačkog nogometnog podsaveza) je bila liga 5. stupnja nogometnog prvenstva Jugoslavije za sezonu 1969./70. 
Sudjelovalo je 16 klubova, a prvak je bila "Prvomajska" iz Zagreba.

Ljestvica

Unutrašnje poveznice 
 Prvenstva Zagrebačkog nogometnog podsaveza
 Zagrebački nogometni podsavez
 Zagrebačka nogometna zona 1969./70.

Vanjske poveznice 
 nk-maksimir.hr

Izvori  
 
 

1969-70
1969-70 Zagreb
Zagreb-P-1A